
Termin -{GES}- ima više značenja.

 Efektivna kamatna stopa, ekonomski termin
 GES internacional, kompanija
 Geranil difosfatna difosfataza, enzim